Die Laser-Isotopen-Trennung (vom englischen ) ist ein bei der Uran-Anreicherung genutztes Verfahren zur Isotopentrennung mit Hilfe der Laser-Technik.

Bei dem Verfahren werden die Isotope in atomarer Form in die Dampfphase überführt und durch Laserstrahlung höchster Frequenzstabilität und Schmalbandigkeit getrennt. Dieses Verfahren wird , oder kurz AVLIS, genannt. Alternativ können die Isotope in Molekülen gebunden vorliegen und diese ebenfalls durch Laserstrahlung getrennt werden. Dies wird , oder kurz MLIS, genannt.

Atomphysik
Kernbrennstofftechnik
Laseranwendung
Trennverfahren